Hancock Mountain bezeichnet mehrere Berge in den Vereinigten Staaten:

 Hancock Mountain (Oklahoma)
 Hancock Mountain (Oregon)
 Hancock Mountain (Vermont)

Siehe auch:
 Hancock Hill
 Hancock Peak
 Mount Hancock